Мустафа-паша:

 Лала Мустафа-паша (ок. 1500—1580) — османский полководец боснийского происхождения.
 Кеманкеш Кара Мустафа-паша — великий визирь при султане Ибрагиме I (1639—1648).
 Мерзифонлу Кара Мустафа-паша (1634/1635—1683) — великий визирь Османской империи при султане Мехмеде IV.
 Фазыл Мустафа-паша Кёпрюлю (1637—1691) — государственный и военный деятель Османской империи, великий визирь в 1689—1691 годах.
 Мустафа-паша  (ум. 1776) — османский государственный деятель. Правитель Багдадского пашалыка из мамлюкской династии.
 Мустафа Наили-паша (1798—1871) — османский государственный деятель. Дважды был садр-аземом Османской империи.
 Саид Мустафа-паша — турецкий военачальник, командовавший османской армией во время битвы при Абукире (1799).
 Алемдар Мустафа-паша (1755—1808) — турецкий государственный и политический деятель, великий визирь в 1808 году.
 Мустафа Решид-паша (1800–1858) — османский дипломат и государственный деятель.